Магнитуда има значење величине, степена, интензитета и може се односити на:

 привидну величину звезде;
 апсолутну величину звезде;
 магнитуду помрачења;
 енергетску јачину земљотреса.

Магнитуда је, и у астрономији и сеизмологији, логаритамска величина.